Nikon KeyMission 360 - экшен-камера компании Nikon с функцией сферической съемки (360х360 градусов).

Защищенность 
 Защита от пыли IP6x
 Защита от воды IPx8
 Защита от падения с высоты 2 метра
 Рабочая температура от –10 °C до +40 °C (при использовании на суше), от 0 °C до 40 °C (при использовании под водой)

Награды 
 IF DESIGN AWARD 2017

Примечания

Ссылки 
 официальная страница

Экшн-камеры
Фотоаппараты Nikon